|- align="center"
|align="left"| Luca Badoer
|1993, 1995-1996, 1999, 
|0
|58
|50
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Giancarlo Baghetti
|1961-1967
|0
|21
|21
|0
|1
|1
|1
|14
|- align="center"
|align="left"| Julian Bailey
|1988, 1991
|0
|20
|7
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Mauro Baldi
|1982-1985
|0
|41
|36
|0
|0
|0
|0
|5
|- align="center"
|align="left"| Bobby Ball
|1951-1952
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Marcel Balsa
|1952
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Lorenzo Bandini
|1961-1967
|0
|42
|42
|1
|1
|8
|2
|58
|- align="center"
|align="left"| Henry Banks
|1950-1952
|0
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Fabrizio Barbazza
|1991, 1993
|0
|20
|8
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| John Barber
|1953
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Skip Barber
|1971-1972
|0
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Paolo Barilla
|1989-1990
|0
|15
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Rubens Barrichello
|-
|0
|326
|322
|14
|11
|68
|17
|658
|- align="center"
|align="left"| Michael Bartels
|1991
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Edgar Barth
|1953, 1957-1958, 1960, 1964
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Giorgio Bassi
|1965
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Erwin Bauer
|1953
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Zsolt Baumgartner
|2003-2004
|0
|20
|20
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Élie Bayol
|1952-1956
|0
|8
|7
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Don Beauman
|1954
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Karl-Günther Bechem
|1952-1953
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jean Behra
|1952-1959
|0
|53
|52
|0
|0
|9
|1
|51,143
|- align="center"
|align="left"| Derek Bell
|1968-1972, 1974
|0
|16
|9
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Stefan Bellof
|1984-1985
|0
|22
|20
|0
|0
|0
|0
|4
|- align="center"
|align="left"| Paul Belmondo
|1992, 1994
|0
|27
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Tom Belso
|1973-1974
|0
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jean-Pierre Beltoise
|1967-1974
|0
|88
|86
|0
|1
|8
|4
|77
|- align="center"
|align="left"| Olivier Beretta
|1994
|0
|10
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Allen Berg
|1986
|0
|9
|9
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Georges Berger
|1953-1954
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Gerhard Berger
|1984-1997
|0
|210
|210
|12
|10
|48
|21
|386
|- align="center"
|align="left"| Éric Bernard
|1989-1991, 1994
|0
|47
|45
|0
|0
|1
|0
|10
|- align="center"
|align="left"| Enrique Bernoldi
|2001-2002
|0
|29
|28
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Enrico Bertaggia
|1989
|0
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Tony Bettenhausen
|1950-1960
|0
|11
|11
|0
|0
|1
|1
|11
|- align="center"
|align="left"| Mike Beuttler
|1971-1973
|0
|29
|28
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Birabongse Bhanubandh
|1950-1954
|0
|19
|19
|0
|0
|0
|0
|8
|- align="center"
|align="left"| Jules Bianchi
|-
|0
|34
|34
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Lucien Bianchi
|1959-1963, 1965, 1968
|0
|19
|17
|0
|0
|0
|0
|5
|- align="center"
|align="left"| Gino Bianco
|1952
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Hans Binder
|1976-1978
|0
|15
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Clemente Biondetti
|1950
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Pablo Birger
|1953, 1955
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Art Bisch
|1958
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Harry Blanchard
|1959
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Michael Bleekemolen
|1977-1978
|0
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Alex Blignaut
|1965
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Trevor Blokdyk
|1963, 1965
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Mark Blundell
|1991, 1993-1995
|0
|63
|61
|0
|0
|3
|0
|32
|- align="center"
|align="left"| Raul Boesel
|1982-1983
|0
|30
|23
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Menato Boffa
|1961
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bob Bondurant
|1965-1966
|0
|9
|9
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Felice Bonetto
|1950-1953
|0
|16
|15
|1
|0
|2
|1
|17,5
|- align="center"
|align="left"| Jo Bonnier
|1956-1971
|0
|108
|104
|1
|1
|1
|0
|35
|- align="center"
|align="left"| Roberto Bonomi
|1960
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Juan Manuel Bordeu
|1961
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Slim Borgudd
|1981-1982
|0
|15
|10
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Luki Botha
|1967
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Valtteri Bottas
|-
|0
|140
|139
|11
|7
|45
|13
|1287
|- align="center"
|align="left"| Jean-Christophe Boullion
|1995
|0
|11
|11
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Sébastien Bourdais
|-
|0
|27
|27
|0
|0
|0
|0
|6
|- align="center"
|align="left"| Thierry Boutsen
|1983-1993
|0
|164
|163
|1
|3
|15
|1
|132
|- align="center"
|align="left"| Johnny Boyd
|1955-1960
|0
|6
|6
|0
|0
|1
|0
|4
|- align="center"
|align="left"| David Brabham
|1990, 1994
|0
|30
|24
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Gary Brabham
|1990
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Jack Brabham
|1955-1970
|31959-1960, 1966
|128
|126
|13
|14
|31
|12
|256
|- align="center"
|align="left"| Bill Brack
|1968-1969, 1972
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ernesto Brambilla
|1963, 1969
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Vittorio Brambilla
|1974-1980
|0
|79
|74
|2
|1
|1
|1
|15,5
|- align="center"
|align="left"| Toni Branca
|1950-1951
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Gianfranco Brancatelli
|1979
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Eric Brandon
|1952, 1954
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Don Branson
|1959-1960
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Tom Bridger
|1958
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Tony Brise
|1975
|0
|10
|10
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Chris Bristow
|1959-1960
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Peter Broeker
|1963
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Tony Brooks
|1956-1961
|0
|39
|38
|4
|6
|10
|4
|68
|- align="center"
|align="left"| Alan Brown
|1952-1954
|0
|9
|8
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Walt Brown
|1950-1951
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Warwick Brown
|1976
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Adolf Brudes
|1952
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Martin Brundle
|1984-1989, 1991-1996
|0
|165
|158
|0
|0
|9
|0
|98
|- align="center"
|align="left"| Gianmaria Bruni
|2004
|0
|18
|18
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jimmy Bryan
|1952-1960
|0
|10
|9
|0
|1
|3
|0
|18
|- align="center"
|align="left"| Clemar Bucci
|1954-1955
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ronnie Bucknum
|1964-1966
|0
|11
|11
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Ivor Bueb
|1957-1959
|0
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Sébastien Buemi
|-
|0
|55
|55
|0
|0
|0
|0
|29
|- align="center"
|align="left"| Luiz Bueno
|1973
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ian Burgess
|1958-1963
|0
|20
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Luciano Burti
|2000-2001
|0
|15
|15
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Roberto Bussinello
|1961, 1965
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Jenson Button
|-
|1'''
|309
|306
|8
|15
|50
|8
|1235
|- align="center"
|align="left"| Tommy Byrne
|1982
|0
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|}

Opombe

B